Gangster (boek), een boek van Lorenzo Carcaterra.
Gangster (Indiase film), een Indiase film uit 2006.

Gangsters: Organized Crime, een computerspel van Hothouse Creations.
Gangsters 2: Vendetta, een computerspel van Hothouse Creations. Vervolg van het spel hierboven.
Gangsters (The Specials), een lied uit 1979 van The Specials.
Gangsters (Wiley), een lied van de rapper Wiley.
Gangsters (televisieserie), een televisieserie van de BBC uit de jaren 70.

The Gangsters (film), een film uit 1913 met Fatty Arbuckle in de hoofdrol.